Mac 10 — песня американского рэпера Trippie Redd при участии Lil Baby и Lil Duke. Она была выпущена как второй сингл с альбома Trippie Redd ! 24 июля 2019. Песня была спродюсирована Wheezy и Bobby Raps.

История 
Впервые Trippie Redd исполнил песню в марте 2019. Название сингла отсылает к пистолету-пулемёту MAC-10. В интервью Зейну Лоу, Redd сказал:

Чарты

Примечания 

Песни 2019 года
Синглы 2019 года
Песни Trippie Redd
Песни, написанные Trippie Redd
Песни Lil Baby
Песни, написанные Lil Baby
Трэп-песни